Tiefdruck bezeichnet:
 in der Drucktechnik das Tiefdruckverfahren
 in der Meteorologie ein Tiefdruckgebiet

Siehe auch